Lubiatowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Lubiatowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Lubiatowo, village de la voïvodie de Poméranie ;
 Lubiatowo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.